West Lavington – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 West Lavington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)